Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Jaguar:

  – cacciatorpediniere della classe J, varato nel 1939 e affondato nel 1942.

  – fregata della classe Leopard varata nel 1957, ceduta al Bangladesh nel 1978 e rinominata BNS Ali Haider, radiata nel 2014.